Plaats in Indonesië
 Negeri Baru (Blambangan Umpu), een plaats in het bestuurlijke gebied Way Kanan in de provincie Lampung
 Negeri Baru (Bilah Hilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu in de provincie Noord-Sumatra